Cohors II Classica ist die Bezeichnung zweier Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors II Classica. Sie ist durch Militärdiplome von 88 bis 156/157 belegt und war in der Provinz Syria stationiert.

 Cohors II Aurelia Classica. Sie ist durch Diplome von 142 bis 145 belegt und war in der Provinz Arabia stationiert.